Ryżówka – wieś w województwie podlaskim
 ryżówka – gatunek ryby z rodziny kaczorkowatych (Adrianichthyidae)